Medved je lahko:

 Medved, pripadnik družine medvedov, velikih sesalcev iz reda zveri 
 Medved, 32. najbolj pogost priimek v Sloveniji
 ozvezdji Veliki medved in Mali medved
 morski medvedi (npr. kapski morski medved), ime več vrst uhatih tjulnjev
 Gojitveno lovišče Medved, Kočevje, tudi Lovišče s posebnim namenom (LPN) Medved